Alexander Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Knob (North Carolina)
 Alexander Knob (Tennessee)